Příjmení Krupa nosí více významných osobností:

 Gene Krupa (1909–1973) – americký bubeník a hudební skladatel
 Karel Krupa (1893–1969) – český dirigent, hudební skladatel a pedagog
 Viktor Krupa (1936–2021) – slovenský jazykovědec

Externí odkazy